Werner Roth – Giocatore di calcio statunitense
 Werner Roth – Disegnatore di fumetti statunitense
 Werner Roth – Allenatore tedesco di calcio